

Toponyme

Žerotín, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Žerotín, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 les  dans le district de Louny.

Patronyme 

 Charles de Žerotín l'Ancien (1564-1636), gouverneur de la Moravie de 1608 à 1615.

Homonymie de localités en  Tchéquie